Az alábbi lista Ausztriának azokat a városait tartalmazza, amelyekben a népesség száma 2014-ben meghaladta a 10 000 főt. A feltüntetett népességi adatok az 1981. május 12-ei, az 1991. május 15-ei és a 2001. május 15-ei népszámlálás, illetve a Statistik Austria által készített 2009. január 1-jére vonatkozó frissítést tartalmazza.

Városok listája 
A tartományok fővárosát * jelöli.

Források

Hivatkozások 
 Osztrák Statisztikai Hivatal

Varos
Települések listái országok szerint